Alloschizidium är ett släkte av kräftdjur. Alloschizidium ingår i familjen klotgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotgråsuggor
Alloschizidium